Voogd ist der Familienname folgender Personen:

 Bas De Voogd (* 1973), niederländischer Basketballspieler
 Bob de Voogd (* 1988), niederländischer Hockeyspieler